Първанов е българско фамилно име. Може да се отнася за:
 Георги Първанов (р. 1957) – политик, президент на България (2002-2012)
 Диян Първанов (р. 1965) – футболист (нападател)
 Първан Първанов, няколко души с това име
 Антония Първанова (р. 1962) – политик, член на НС и ЕП
 Евелина Първанова (р. 1954) – учен (културолог, БАН), дипломат
 Зорка Първанова (р. 1958) – учен (историк, БАН), съпруга на Г. Първанов
 Катя Първанова (р. 1936) – балерина солистка, балетмайстор
 Петя Първанова (р. 1960) – служител по сигурността, генерал
 Стефка Първанова (р. 1932) – юрист, журналист (на турски)

Български фамилни имена